Naoki Mori kan henvise til:

 Naoki Mori (fodboldspiller, født 1972) - japansk fodboldspiller født i 1972
 Naoki Mori (fodboldspiller, født 1977) - japansk fodboldspiller født i 1977